Indonesië
 Saketi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Saketi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam